Arnaud Manzer (?-998), comte d'Angoulême.
 Ebles Manzer (870-c.934/935), comte de Poitiers.
Patronyme germanique